Le Grand Prix mondial 2019 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du 4 au  dans la salle de The Centaur, à la Cheltenham Racecourse de Cheltenham en Angleterre. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par la société anglaise Coral. Elle est la première étape de la coupe Coral.

L'événement compte un total de 32 participants qualifiés selon leur nombre de points accumulés au cours de la saison. Le vainqueur remporte une prime de .

Faits marquants 
Le tenant du titre est Ronnie O'Sullivan. Il s'était imposé contre Ding Junhui en finale 10 à 3. En 2019, il est éliminé dès le premier tour par Marco Fu. Le vainqueur de cette édition est Judd Trump qui remporte ce tournoi pour la deuxième fois en dominant Ali Carter 10 à 6. Le meilleur break a été signé par Barry Hawkins avec un 143.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
  de finale : 
  de finale : 
 Meilleur break : 
Dotation totale : 

Le break de 147 est récompensé par une prime de .

Qualifiés 
Les joueurs qualifiés sont les joueurs ayant remporté le plus de points entre les Masters de Riga 2018 et les Masters d'Allemagne 2019.

Tableau

Finale

Centuries 
 143, 134, 130, 116  Barry Hawkins
 138, 118, 101, 101  David Gilbert
 138  Mark Williams
 132, 122, 113, 102, 100  Judd Trump
 131, 102  Stuart Bingham
 131, 100  Yuan Sijun
 127  Ryan Day
 126  Ali Carter
 126  Ding Junhui
 119  Jimmy Robertson
 108  John Higgins
 106  Xiao Guodong
 103  Noppon Saengkham

Voir aussi 
 Grand Prix mondial 2018
 Grand Prix mondial

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Références

Lien externe 
 Coral World Grand Prix

Grand Prix mondial de snooker
Snooker en Angleterre en 2019
Événement sportif international en Angleterre
Cheltenham